KDC is een afkorting die kan staan voor:
 sleuteldistributiecentrum, een Key distribution centre 
 Katholiek Documentatie Centrum aan de Radboud Universiteit te Nijmegen.
 Karen Demirchyan Complex, een sportzaal in Jerevan.